Yrjö Blomstedt kan syfta på:

* Yrjö Blomstedt (1871–1912), finländsk arkitekt
 Yrjö Blomstedt (1927–1994), finländsk historiker